Canadees rugby sevensteam (mannen)
 Canadees rugby sevensteam (vrouwen)